Хадасса — многозначный термин:

 Хадасса — одна из крупнейших больниц в Израиле.
  —  американская еврейская добровольная женская организация.
 Хадасса — роман американского пастора Томми Тинни.